Хемсворт () — фамилия австралийских актёров, братьев:
 Хемсворт, Крис (род. 1983).
 Хемсворт, Лиам (род. 1990).
 Хемсворт, Люк (род. 1980).